Lenja steht für:

 Helena (Vorname)
 Leonid (Kurzform)